Communion (ovvero "comunione" in lingua inglese), può riferirsi a:

Cinema 
 Communion – film del 1989 di Philippe Mora

Musica
 Communion – album dei Funeral Oration del 1985
 Communion – album in studio del gruppo musicale greco Septic Flesh, pubblicato nel 2008
 Communion – album in studio del gruppo musicale svedese The Soundtrack of Our Lives, pubblicato nel 2008
 Communion – album in studio del gruppo musicale inglese Years & Years, pubblicato nel 2015